Runic bezeichnet

 Runic (Band), eine spanische Metal-Band
 Runic (Schiff, 1889), ein Frachtschiff der White Star Line
 Runic (Schiff, 1900), ein Passagierschiff der White Star Line